Хиттизау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Брегенц. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Конрад Шварц по результатам выборов 2005 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга